Charlemagne è il nome francese di Carlo Magno.

Geografia 

 Villiers-Charlemagne – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne nella regione dei Paesi della Loira
 Charlemagne – cittadina canadese nella provincia del Québec

Altro 
 Classe Charlemagne – classe di navi da battaglia pre-dreadnought francesi varata nel 1895
 33. Waffen-Grenadier-Division der SS "Charlemagne" – divisione francese delle Waffen SS
 Crevel de Charlemagne, poeta francese